Plusieurs chapelles ont été nommées chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc en référence à sainte Jeanne d’Arc :
 la chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc de Gennevilliers en France ;
 la chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc de Milwaukee aux États-Unis ;
 la chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc de Paris en France ;
 la chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc de Saint-André en France, à .

Voir aussi 
 Chapelle Jeanne-d'Arc de Thouars
 
 
 
 Œuvres inspirées par Jeanne d’Arc

JeanneDArc
~